Эскадренные миноносцы типа 1936A
 Эскадренные миноносцы типа 1936A(Mod)